Ghini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ghini (* 1961), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Luca Ghini (1490–1556), italienischer Arzt und Botaniker
 Massimo Ghini (* 1954), italienischer Schauspieler
 Massimo Iosa Ghini (* 1959), italienischer Architekt und Designer
 Romano Ghini (1934–2020), italienischer Schauspieler